Le Tournoi de Paris désigne plusieurs événements sportifs organisés dans la ville de Paris (France) :

 le Tournoi de Paris de judo : tournoi annuel de judo.
 le Tournoi de Paris de football : compétition annuelle de football.
 le Tournoi de Paris Île-de-France : tournoi annuel international de handball.
 le Tournoi de tennis de Paris-Bercy : tournoi international de tennis.
 le Tournoi de Paris de rugby à sept : tournoi international de rugby à sept.

Homonymie